Славянский фолк (славянская фолк-музыка) — комплекс современных музыкальных стилей, основанных на традиционной музыке славянских народов.

История 
Славянская народная музыка берёт своё начало в традициях славянских племён, живших на территории различных княжеств дохристианской Руси. . Многие виды дошедших до нашего времени (начало XXI века) песен имеют языческие корни, иногда с влиянием христианской обрядовости.

С принятием и распространением среди славян христианства, славянская народная музыка длительное время была в большей степени вокальной (хоровое пение), чем инструментальной (возможно, под влиянием церковного запрета на музыкальные инструменты в русском православии и особенностями протестантского движения в Чехии). Христианство в целом сильно ударило по славянской музыкальной традиции — были утрачены многие музыкальные инструменты и мелодии. Обрядовая музыка славян, связанная с языческими традициями, так же претерпела некоторые деформации, метаморфозы и потери.

Ренессанс народной славянской музыки начинается в XIX веке, на волне народнического движения, всеобщего национального подъёма и интереса к народной культуре в России и Чехии.  Историками-собирателями были восстановлены некоторые утраченные славянские музыкальные инструменты, собраны и записаны многие уцелевшие народные песни. В это же время в России получает распространение ручная гармонь, изобретён баян и русская семиструнная гитара.

В этот период огромный интерес к национальной славянской музыке и культуре проявили великие композиторы-классики — в России это были Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Чайковский; в Чехии —  Бедржих Сметана.

В начале XX века в Россию проникает джаз. В Одессе, на Украине, Молдавии формируется «одесский бит». В связи с чем падает интерес к народной музыке.

С крушением Российской Империи и рождением СССР широкая популярность романсов и джаза прерывается и уходит в подполье и эмиграцию — большевики считали романсы и джаз буржуазным пережитком, скопированным с западной культуры, угрожающим традиционной славянской музыке. С установлением в России социализма упор был сделан на традиционные музыкальные жанры славянской культуры. Развитие получили главным образом национальные формы музыки: вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная, плясовая музыка. Русская национальная культура переживала второе Возрождение и расцвет — были организованы национальные хоры, ансамбли, университеты, где изучалась и кропотливо восстанавливалась народная музыка.

Влияние славянской народной музыки на становление русской классической музыки 
Михаил Глинка — основоположник национальной русской композиторской школы. Глинка долго изучал европейскую классическую музыку, пробовал свои силы в качестве композитора-новатора. В дальнейшем Глинка обратился к обширными планами создания русской национальной оперы. После долгих поисков сюжета для оперы Глинка, по совету В. Жуковского, остановился на народном предании об Иване Сусанине. Так родилась опера «Жизнь за царя», которая произвела фурор в русском высшем обществе и лестные отзывы критиков. В 1837 году Михаил Глинка, ещё не имея готового либретто, начал работать над новой оперой на сюжет поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Идея оперы возникла у композитора ещё при жизни поэта. Он надеялся составить план по его указаниям, однако гибель Пушкина вынудила Глинку обращаться к второстепенным поэтам и любителям из числа друзей и знакомых. Первое представление оперы «Руслан и Людмилы» состоялось 27 ноября (9 декабря) 1842 года, ровно через шесть лет после премьеры «Ивана Сусанина». В сравнении с «Иваном Сусаниным», новая опера М. Глинки вызвала разгромную критику. Тем не менее, сочинения Глинки оказали сильное влияние на последующие поколения русских композиторов. Помимо широко известных опер, композитор написал симфоническую фантазию «Камаринская» из темы двух русских народных песен: свадебной лирической «Из-за гор, гор высоких» и бойкой народной плясовой. В этом произведении Глинка утвердил новый тип симфонической музыки и заложил основы её дальнейшего развития, умело создав необычайно смелое сочетание различных ритмов, характеров и настроений.

В музыкальном творчестве Мусоргского так же нашли оригинальное и яркое выражение русские национальные черты. Эта определяющая особенность его стиля проявила себя многообразно: в умении обращаться с народной песней, в мелодических, гармонических и ритмических особенностях музыки, наконец, в выборе сюжетов, главным образом, из русской жизни.

Пётр Ильич Чайковский, композитор с мировым именем, так же нередко черпал идеи из истока традиционной национальной музыки — например, в его Симфонию № 4 была вплетена древняя славянская народная мелодия «Во поле берёзка стояла».

Влияние славянской народной музыки на становление чешской классической музыки 
Бедржих Сметана — один из крупнейших музыкантов Чехии, считающийся основоположником национальной композиторской школы. Он был первым композитором, использовавшим в своих сочинениях чешские народные сюжеты и мотивы. Первая в истории опера, целиком написанная на чешском языке («Бранденбуржцы в Чехии»), также принадлежит его перу. Творчество Сметаны оказало огромное влияние на чешских композиторов последующих поколений — Антонина Дворжака, Зденека Фибиха и других.

Влияние славянской традиционной музыки на становление русского романса 

В конце XVIII века, в Россию, европейскими музыкантами-гастролёрами была завезена испанская гитара. Инструментом заинтересовался Андре́й О́сипович Си́хра (1773—1850) — российский композитор-инструменталист и мастер музыкальных инструментов чешского происхождения. Сихра переработал и усовершенствовал гитару под славянские особенности народной инструментальной музыки. Так родилась семиструнная русская гитара. Творчество Сихры развивалось во всех направлениях: им были созданы переложения и аранжировки, фантазии на темы известных и модных композиторов, на темы русских народных песен, оригинальные произведения, среди коих особенно следует отметить экзерсисы. Самое большое место занимают переложения и аранжировки: было естественно, что Сихра желал охватить как можно более широкий круг музыкальных явлений своего времени, расширить горизонты интересов своих учеников и ценителей гитары, воспитать их вкус.
Он вполне мог бы стать концертантом европейского значения, не уступая никому из лучших гитаристов своего времени, однако он выбрал титаническую работу по созданию и утверждению методики игры на семиструнной гитаре, по воспитанию и обучению многочисленных учеников. Фактически им была создана профессиональная русская школа гитаристов со своим собственным репертуаром, исполнителями и композиторами.

С рождением русской семиструнки в салонной среде высшего света зарождается и жанр русского романса. Жанр русского романса сформировался на волне веяний романтизма в первой половине XIX века под влиянием западной музыки и поэзии. Ведущий вклад в его становление внесли композиторы Алябьев, Варламов и Гурилёв. Со временем во многих романсах стали обыгрываться цыганские мотивы (т. н. «цыганщина»). Во второй половине XIX века сформировалось несколько поджанров — салонный романс, жестокий романс, бытовой и др. Салонный дворянский романс, переняв цыганский артистизм и экспрессию, быстро проник в мещанскую среду, а затем, к началу XX века, охватил и народные массы городов и пригородов, потеснив традиционную народную песню, переняв у той певучую славянскую технику исполнения вокала.

Музыкальные инструменты славян 

У славян музыкальные инструменты наделяются свойствами ритуальных предметов и используются в календарных, семейных и общественных обрядах, а также в магической практике. Функции музыкальных инструментов и приписываемые им свойства определяются сакральным статусом музыки в народной культуре, а также функциональными свойствами самого инструмента (особенностями его звучания, формой), сферой его употребления (ансамблевая музыка, соло), использование музыки в немузыкальных целях (например, для подачи сигналов, в качестве оберега и др.), способами его изготовления, особенностями личности музыканта (профессионал, любитель, мужчина, женщина, ребёнок).

Традиционные инструменты восточнославянской народной музыки

Русские и белорусские инструменты

Гусли 

Гусли — струнный музыкальный инструмент, который был широко распространён на Руси. Является наиболее древним славянским струнным щипковым музыкальным инструментом.

На гуслях играют герои русского былинного эпоса: Садко, Добрыня Никитич, Соловей Будимирович. В Слове о полку Игореве упоминается гусляр-сказитель XI века Боян:

Боян же, братие, не 10 соколов
на стадо лебедей пущаше,
но своя вещиа персты
на живая струны вскладаше;
они же сами князем славу рокотаху.

Гудок 

Гудок — древнерусский смычковый инструмент, наиболее распространённый в XVII—XIX веках, среди скоморохов. Имеет деревянный выдолбленный кузов, как правило овальной или грушевидной формы, а также плоскую деку с резонаторными отверстиями. Гриф у гудка имеет короткую шейку без ладов, удерживающую 3-4 струны.

До́мра 

История домры трагична. В средневековой Руси она была основным инструментом народных музыкантов и актёров-скоморохов. Скоморохи ходили по сёлам и городам и устраивали весёлые представления, в которых часто позволяли себе небезобидные шутки над боярами и Церковью. Это вызвало гнев как светских, так и церковных властей, и в XVII веке их начали ссылать или казнить. Так же «казнили» и домру: она исчезла из истории русской музыки на длительное время. Сведения о домре в России сохранились в старинных дворцовых записях. В Польше сохранилось издание Библии перевода Семёна Будного (Несвижская, 1571 −72 гг., так называемая, «арианская»), в котором используется название инструмента «домры», как перевод слова «органум», то есть «инструмент», чтобы подчеркнуть всеобъемлющее прославление народом Бога в Псалмах Царя Давида («Хвалите Господа на домрах»). В то время домра была распространена на Литве (современные Литва и Белоруссия, где официальным языком был русский-книжный), и поляками воспринималась как народный (неблагородный, хотя звучал при дворе Великих князей Радзивиллов), в том числе, и казацкий инструмент. Вероятно, что домра, существующая до сих пор у калмыков и у казахов, татар и киргизов, была заимствована во времена монгольского ига.

Балалайка 

Балалайка — один из инструментов, ставших наряду с гармонью, символом русского народа.
Однозначной точки зрения на время возникновения балалайки не существует. Считается, что балалайка получает распространение с конца XVII века. Возможно, этот инструмент происходит от азиатской домбры. Представляла собой «длинный двухструнный инструмент, имела корпус около полутора пядей длины (примерно 27 см.) и одной пяди ширины (примерно 18 см) и шейку (гриф), по крайней мере, в четыре раза более длинную» (М. Гютри, «Диссертация о русских древностях»).

Современный вид балалайка приобрела благодаря музыканту-просветителю Василию Андрееву и мастерам В. Иванову, Ф. Пасербскому, С. Налимову и другим. Андреев предложил делать деку из ели, а заднюю часть балалайки изготовить из бука, а также укоротить (до 600—700 мм). Сделанное Ф. Пасербским семейство балалаек (пикколо, приму, альт, тенор, бас, контрабас) стало основой русского народного оркестра. Позднее Ф. Пасербский получил в Германии патент на изобретение балалайки.

На данный момент русская балалайка утратила былую популярность в народе, её постепенно вытеснила русская семиструнная, а затем испанская гитара и её американские версии.

Тем не менее, балалайка — до сих пор один из важнейших традиционных инструментов академических фолк-музыкантов и различных фолк-коллективов. Балалайка используется ими как сольный, концертный, ансамблевый и оркестровый инструмент.

Жалейка 

Жалейка (брёлка, сопелка, пищалка) — духовой язычковый музыкальный инструмент, славянскими народами исстари любимый, дожил до наших дней в своем первозданном виде — деревянная, тростниковая или рогозовая трубочка с раструбом из рога или бересты.

Брёлка по сравнению с пастушеской жалейкой обладает более деликатным и нежным звуком, так как изготовлена целиком из дерева. Она была введена в оркестр русских народных инструментов В. В. Андреевым

Волынка 

Волынка была некогда очень популярным на Руси народным инструментом.
Делалась из бараньей или воловьей (отсюда и название) сырой кожи, сверху была трубка для нагнетания воздуха, снизу — две басовые дудки, создающие однообразный фон, и третья маленькая дудочка с отверстиями, с помощью которой наигрывали основную мелодию.

Высшими кругами общества волынка игнорировалась, так как её мелодию считали негармоничной, невыразительной и однообразной, она обычно считалась «низким», простонародным инструментом. Поэтому в течение XIX века волынка была постепенно вытеснена более сложными духовыми инструментами типа гармони и баяна.

В Белоруссии волынка известна под названием дуда — белорусский народный инструмент (разновидность волынки).

Самым ранним историческим свидетельством существования волынок на территории Белоруссии можно считать образ дударя в составе скоморохов с Радзивиловского летописи 12 века, играющего на безбурдонной волынке, вроде польской siersienki, типу волынки, распространённым по всей средневековой Европе — однако, упомянутая миниатюра не может быть полностью вероятным свидетельством в силу отсутствия информации о происхождении самого художника (он мог родом и не из Белоруссии), отсутствие этнографических фактов более поздних времен. Первое упоминание дуды в старинных белорусских текстах относится к 15-му веку. До середины 19-го столетия дуда была самым распространённым инструментом и активно использовалась в белорусской народной музыке.

В XXI веке дударское движение в Беларуси пользуется чрезвычайной популярностью, постепенно появляются новые музыкальные группы, которые используют волынки в своем творчестве.

Помимо славян, волынка была очень популярна и у других народов, исторически проживающих бок о бок со славянами.

В Мордовии в прошлом волынка также была популярным музыкальным инструментом. Она имела не только музыкальное, но и ритуальное значение: считалось, что игра на ней оберегает присутствующих от сглаза, а также может умилостивить добрых духов.

Мордовская волынка имела две разновидности, имеющие одинаковые названия: , .
 Первая разновидность — с воздушным резервуаром из телячьей шкуры, трубкой для вдувания воздуха и тремя голосовыми трубками: одна бурдонная, без отверстий, изготовлялась из липы или берёзы, и две тростниковые игровые, каждая с 3 голосовыми отверстиями. На одной из игровых трубок исполнялась мелодия, вторая использовалась для извлечения бурдонного звука, высоту которого можно менять. Иногда игровые трубки делались съёмными, чтобы их можно было использовать в качестве самостоятельных музыкальных инструментов.
 Вторая разновидность мордовской волынки изготовлялась из бычьего, коровьего или свиного пузыря. В мордовских сёлах существовал обычай отдавать музыкантам пузыри жертвенных животных для изготовления волынок. В пузырь вставлялись две тростниковые трубки с 3 голосовыми отверстиями каждая. Трубки для вдувания воздуха не было, поэтому музыкант надувал пузырь, вынув игровые трубки, и играл, пока запас воздуха не кончится, после чего снова надувал пузырь. Часто волынщики играли вдвоём: пока один исполнитель играл мелодию, второй надувал резервуар своей волынки.

Русская гармонь 

Сложно утверждать однозначно, где именно впервые была изобретена ручная гармонь. Широко распространено мнение, что гармонь была изобретена в Германии, в начале XIX века уроженцем города Фридрихрода . Тем не менее, некоторые считают гармонь русским, или в крайнем случае — славянским изобретением. Например, согласно исследованиям академика Мирека, первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 1783 году стараниями чешского органного мастера Франтишека Киршника (он придумал новый способ извлечения звука — при помощи металлического язычка, колеблющегося под действием потока воздуха).
Существуют и другие взгляды на этот вопрос.

На данный момент русская гармонь широко распространена и любима как в самой России у различных её народов, так и во многих славянских странах — в Белоруссии, на Украине и др.

Украинские инструменты

Кобза 

Имя «кобза», «кобоз», «кобуз» и т. п. можно проследить вплоть до 1250 года как в славянских, так и неславянских письменных источниках. Следовательно, появление инструмента можно отнести к более древним временам. Семантические исследования доказывают существование аналогичных инструментов в других странах: «kopuz» — Турция, «kopus» — Хорватия, «koboz» — Венгрия, «kobuz» — Азербайджан, «cobza» — Румыния, и т. п.

Несомненно, что кобза была занесена на Украину тюркскими племенами, но вероятней всего что в этих землях инструмент приобрел свой окончательный облик.

Бандура 

Существует несколько теорий относительно происхождения украинской бандуры. Вероятно её происхождение связано с кобзой, а не с гуслями. Древнерусские гусли имели небольшое количество струн (4-5), на которых играли «бряцаньем». Такой способ игры присущ балалайке и не зафиксирован на Украине. Кстати, как не найден образец самих древнерусских гуслей. После объединения с Литовским княжеством (1321 г.) ориентация русинских земель была направлена на западную культуру. Имперская культурологическая ассимиляция началась с конца XVIII в., Когда многострунный украинский музыкальный инструмент «бандура» уже сформировался и бытовал (1740 г.).

Трембита 

Тремби́та — народный духовой мундштучный музыкальный инструмент, род обернутой берестой деревянной трубы без вентилей и клапанов.

Встречается у украинских, польских, словенских, венгерских, хорватских, далматских и румынских пастухов. На Украине трембита распространена в восточной части Украинских Карпат, в частности на Гуцульщине, в Польше — среди гуралей Бескидов и Подгалья.

Используется для сообщения о различных событиях (приближении колядующих, свадьбе, смерти, похоронах) соответствующей призывной или печальной мелодией, а также для исполнения пастушьих мелодий.

Иногда трембиту включают в оркестры.

Цимбалы 

Распространены в восточноевропейских славянских странах, таких как Белоруссия, Молдавия, Украина, Румыния, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия. Похожий инструмент встречается в Китае, Индии и других странах Азии. Презентация первого и пока единственного в мире учебника по цимбалам состоялась во Львове. Автором книги «Цимбалы и музыкальный профессионализм» является Тарас Баран — заслуженный деятель искусств Украины, кандидат искусствоведения, профессор.

Другие народные инструменты 
Русская гармонь и балалайка так же характерны для украинской фолк-музыки. (Балалайка является достаточно распространённым музыкальным инструментом, который изучается в академических музыкальных учебных заведениях России, Белоруссии, Украины и Казахстана.)

Традиционные инструменты западнославянской народной музыки

Польша, Чехия, Словакия

Фуяра 
Фуяра () — традиционный словацкий деревянный духовой инструмент, поперечная флейта с тремя отверстиями.

Имеет большой размер (от полутора метров). Фуяра возникла как пастушеский инструмент и обычно используется сольно. Входит в списки шедевров устного и нематериального культурного наследия и нематериального культурного наследия человечества.

Другие традиционные инструменты 
Цимбалы, трембита также характерны для традиционной фолк-музыки этого региона.

Традиционные инструменты южнославянской народной музыки

Румыния, Болгария, страны бывшей Югославии 
Гадулка, Гусле, Гайда, Зурна, Кавал, Свирель, Тамбура, Волынка, 
, Зурна, Гоч, Деф, Шупелка.

Синтез славянского фолка с другими стилями 
Первые попытки синтеза славянской традиционной музыки и рока в СССР были предприняты рядом ВИА в конце 1960-х и начале 1970-х: «Песняры», «Ариэль».

См. также: Фолк-рок в России и Фолк-рок в Восточной Европе

См. также 
 Русская музыка
 Народная музыка славян
 Фолк-группы России
 Фолк-группы Украины

Примечания 

Фолк
Фолк-музыка